Богданович Андрій Вікторович — білоруський веслувальник, олімпійський чемпіон.
 Богданович Андрій Якович — український громадський діяч, правозахисник.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок